Буліт (загальна назва) може означати:
 Буліт — маркер списку, типографський знак
 Буліт — штрафний кидок у хокеї із шайбою

Булліт (власна назва) може означати:
 «Булліт» — американський фільм 1968 року.
 Вільям Булліт () — перший посол США в СРСР, державний і політичний діяч США.